A Négyen a bank ellen (eredeti cím: Vier gegen die Bank) 2016-ban bemutatott német bűnügyi filmvígjáték, amelyet Wolfgang Petersen rendezett.

A forgatókönyvet Tripper Clancy írta. A producerei Christopher Doll, Lothar Hellinger, Barbara Huber, Mark Nolting és Wolfgang Petersen. A főszerepekben Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Herbig és Jan Josef Liefers láthatók. Zeneszerzője Enis Rotthoff. A film gyártója a Hellinger / Doll Filmproduktion és a Warner Bros., forgalmazója a Warner Bros.

Németországban 2016. december 25-én, Magyarországon 2017. október 19-én mutatták be a mozikban.

Cselekmény

Szereplők

Jegyzetek

További információk 

2016 filmjei
Német filmvígjátékok
Német bűnügyi filmek
Warner Bros. Pictures-filmek
ADS Service-filmek